La saison 1979-1980 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Mode de championnat 
Le championnat comporte 28 matches, lors desquels les huit équipes de LNA se rencontrent chacune à quatre reprises. Une victoire remporte deux points, un match nul vaut un point et la défaite zéro. À l’issue des 28 rondes, le premier du classement est déclaré champion de Suisse, alors que le dernier est relégué en LNB.

Classement 

Le HC Arosa remporte son huitième titre national.

Classement des compteurs

Ligue nationale B

Première phase 
Le championnat compte 16 équipes réparties géographiquement en deux groupes. Lors d’un tour préliminaire, chaque équipe joue quatre fois contre les autres de son groupe. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour un tour final, dont le vainqueur est déclaré champion de LNB et accède directement à LNA. Les deux dernières équipes de chaque groupe disputent un tour contre la relégation. Les deux dernières équipes classées sont reléguées en .

Poule de promotion 
La poule finale, déterminant le champion à l’issue de la saison, fait s'affronter les deux premières équipes de chaque groupe. Soit les quatre meilleures de la ligue. Finalement, c'est le HC Fribourg qui est sacré champion de LNB et est promu en LNA.

Poule de relégation 
La poule de relégation voit s'affronter les deux dernières équipes de chaque groupe. Les deux dernières équipes de cette poule sont reléguées en première ligue.

ligue

Références 

1980
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1979
Sport en Suisse en 1980